«Пржевальский» — историко-биографический фильм режиссёра Сергея Юткевича, снятый на киностудии «Мосфильм» в 1951 году. Премьера фильма состоялась 26 февраля 1952 года.

Натурные съёмки производились в Приморском крае, в песках Средней Азии, в горах Тянь-Шаня и Памира, а также на территории Китайской Народной Республики, при содействии Государственной Пекинской киностудии.

Сюжет 
Фильм о великом русском учёном-путешественнике, который исследовал обширные пространства русского Приморья, первым проник в неведомые области Центральной Азии и уничтожил последние «белые пятна» на её карте. О исследователе, который более десяти лет провёл в седле, прошёл путь в многие тысячи километров по Уссурийской тайге, по Монголии, Китаю и Тибету.

Петербург, 1867 год. Молодой офицер, преподаватель географии в юнкерском училище Николай Пржевальский обратился с просьбой к Петру Петровичу Семёнову-Тян-Шанскому, оказать ему помощь в организации экспедиции в глубь Центральной Азии.

После годового путешествия по Приморью Пржевальский возглавил ряд экспедиций в Центральную Азию в результате которых им были привезены десять тысяч экземпляров растений и животных. Более половины пути было положено на карту. Пржевальский делает вывод, что пустыня Гоби — это не огромное песчаное вздутие, а каменистая чаша, лежащая между хребтами. Его исследование перечёркивает меридиональные хребты гумбольдтовой схемы, проясняя подлинное понимание геологии всего континента.

В ролях 
 Сергей Папов — Николай Пржевальский
 Всеволод Ларионов — Всеволод Роборовский
 Борис Тенин — казак Егоров
 Георгий Слабиняк — Телешов
 Николай Комиссаров — Пётр Семёнов-Тян-Шанский
 Владимир Всеволодов — Николай Северцов
 Николай Свободин — великий князь
 Сергей Мартинсон — профессор Шатило, казначей Географического общества
 Василий Бокарев — Саймон
 Владимир Таскин — Бенджамин Дизраэли
 Сергей Ценин — русский посол
 Елена Вольская — Катя
 Эммануил Геллер — эпизод
 Цырен Шагжин — Иринчинов
 Тэн Лун — Ху-Шин
 Кэн Джен — Чжин-Сян
 Лян Лэн-Дзу — амбань
 Ван Гуан-Дэ — адъютант амбаня
 Пак Чун Сэп — Ким Ти Бон
 Ким Дин — корейский учитель
 Ц. Демдинов — хозяин монгольской юрты
 Дагба Дондуков — монгольский пастух
 П. Николаев — монгольский пастух

В эпизодах снимались актёры Корейского драматического театра Казахской ССР, Бурят-монгольского драматического театра, Государственного театра китайской классической драмы, Государственной Пекинской киностудии.

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Алексей Спешнев, Владимир Швейцер
 Режиссёр-постановщик: Сергей Юткевич
 Операторы-постановщики: Евгений Андриканис, Фёдор Фирсов
 Композитор: Георгий Свиридов
 Художники-постановщики: Михаил Богданов, Геннадий Мясников
 Режиссёры: С. Рейтман, Е. Зильберштейн
 Операторы: А. Ахметова, В. Домбровский
 Звукооператор: В. Зорин
 Оркестр Министерства кинематографии СССР
 Дирижёр: А. Ройтман
 Художник по костюмам: В. Ковригин
 Художник-гримёр: М. Чикирев
 Монтажёр: К. Алеева
 Консультант: Э. М. Мурзаев
 Директор: Г. Кузнецов

Технические данные 
 Обычный формат
 Цветной
 3145 метров
 115 минут

Примечания

Ссылки 
 Фильм на сайте Энциклопедия отечественного кино

Фильмы СССР 1951 года
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы-биографии СССР
Исторические фильмы о XIX веке
Фильмы Сергея Юткевича
Фильмы по сценариям Алексея Спешнева
Фильмы-биографии об учёных
Фильмы о Российской империи